Paul Francke ist der Name folgender Personen:

*  Paul Francke (Baumeister) (um 1537–1615), deutscher Baumeister
 Paul Francke (Fußballspieler) († 1914/1918), deutscher Fußballspieler
 Paul Francke (Geologe) (1893–1957), deutscher Geologe
 Paul Francke (Musiker) (* 1979), US-amerikanischer Musiker und Songwriter 

Siehe auch:
 Paul Franke